Курнуайе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курнуайе, Иван (род. 1943) — бывший канадский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
 Курнуайе, Шарль (род. 1991) — канадский шорт-трекист, призёр олимпийских игр, чемпион мира.